Квирнбах:

 Квирнбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вестервальд.
 Квирнбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Кузель.